Zammer Tunnel steht für
 Zammer Tunnel (Eisenbahn), Eisenbahntunnel der Arlbergbahn
 Zammer Tunnel (Schnellstraße), Straßentunnel der S16 Arlbergschnellstraße